Le nom de Laubach est porté par plusieurs communes :

Allemagne 
 Laubach, ville de l'arrondissement de Giessen, en Hesse ;
 Laubach, commune de l'arrondissement de Cochem-Zell, en Rhénanie-Palatinat ;
 Laubach, commune de l'arrondissement du Rhin-Hunsrück, en Rhénanie-Palatinat ;
 ainsi que quelques lieux-dits.

France 
 Laubach, commune du département du Bas-Rhin.

Patronyme 
 Othon II de Solms-Laubach (1799-1872), homme politique hessois.